Уварівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та на території колишнього СРСР.

Уварівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Уварівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район